Szeligi ist Name folgender polnischer Dörfer:
Szeligi (Ełk) (bis 1945: Seliggen, Kreis Lyck, Ostpreußen) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Ełk
Szeligi (Pawłów) in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Pawłów
Szeligi (Mszczonów) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Mszczonów
Szeligi (Nowa Sucha) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Nowa Sucha
Szeligi (Ożarów Mazowiecki) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Ożarów Mazowiecki
Szeligi (Słupno) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Słupno
Piętki-Szeligi in der Woiwodschaft Podlachien, Gemeinde Klukowo
Szeligi-Kolonia in der Woiwodschaft Podlachien, Gemeinde Zambrów
Szeligi-Leśnica in selbiger Gemeinde